Александродар () — село в Петровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 28 человек. Почтовый индекс — 28300. Телефонный код — 5237. Код КОАТУУ — 3524955102.

В Александродаре родился в семье Елисаветградского мещанина педагог Моцный (он же Сагайдаковский) Евгений Феодосиевич (1870-пр.1935)

Местный совет 
28300, Кировоградская обл., Петровский р-н, пгт Петрово, ул. Литвинова, 21/82

Примечания

Ссылки 
 Александродар на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Петровского района (Кировоградская область)